Олджа-Тимур або мухаммед Улджей-Тимур (*д/н — після 1368) — хан Золотої Орди в 1368 році.

Життєпис 
Походив з династії Чингізидів. Представником якої гілки нащадків Джучі був Олджа-Тимур, поки достеменно не відомо. Основні відомості про нього отриманні завдяки нумізматичним дослідженням монет з ім'ям цього хана. Найбільші клади знайдено біля Уральська та Атирау.

Вважається, що у 1368 році завдав поразки Мамаю та номінальному правителю Абдулах-хану та змусив їх залишити столицю держави — Новий Сарай. Влада поширювалася на Надволжя та область біля річки Яїк (сучасний Урал). Правління Олджа-Тимура тривало недовго, оскільки вже на початку 1369 року зазнав поразки від темніка Хасан-хана. Подальша доля невідома.

Джерела 
 УЛДЖАЙТИМУР-ХАН: ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Хани Золотої Орди
Чингізиди